2 miejscowości w Polsce:
 Wielewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Wielewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany